Good Vibrations (The Beach Boys), een single uit 1966
Good Vibrations (Marky Mark and the Funky Bunch), een single uit 1991
Good Vibrations (Party Animals), een muziekalbum uit 1996